Сімоно Хіро (яп. 下野 紘) — японський сейю. 
 Хіро Ямамото - американський музикант японського походження. 
 Норт-Хіро (Вермонт), Норт-Хіро (англ. North Hero) — маленьке містечко та адміністративний центр округу Ґранд-Айл штату Вермонт.